Бобовцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бобовцы — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Украина 
 Бобовцы — село в Сторожинецком районе Черновицкой области.